Kolumbija
 Subachoque (grad)
 Subachoque (rijeka)
 Subachoque (geološka formacija)